Bartosik ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Bartosik (* 1983), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Jan Bartosik (* 1948), polnischer Segler